Springdell ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Springdell (Pennsylvania)
 Springdell (South Carolina)
 Springdell (Utah)

Siehe auch:
 Springdale